Зелёнкин:

 Зелёнкин, Виктор Васильевич — российский политический деятель, врач.
 Зелёнкин, Егор Фёдорович — сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны.
 Зелёнкин, Михаил Михайлович — майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1946).